Rodinný podnik může být:

 Rodinný podnik (seriál)
 Rodinný podnik neboli rodinný závod
 Rodinný podnik (film)
 Rodinný podnik (divadelní hra)